Église Santa Maria Maddalena  peut désigner:
 Église Santa Maria Maddalena, église de Rome ;
 Église Santa Maria Maddalena delle Convertite Spagnole, église du centre historique de Naples ;
 Église Santa Maria Maddalena de Giudecca, église sur l'île de la Giudecca à Venise ;
 Église Santa Maria Maddalena dei Pazzi, église du centre historique de Florence ;
 Église Santa Maria Maddalena al Quirinale, ancienne église de Rome aujourd'hui disparue ;
 Église Santa Maria Maddalena de' Pazzi (Naples), église de Naples ;
 Église Santa Maria Maddalena de Palerme, église de Palerme ; 
 Église Santa Maria Maddalena de Venise, église catholique déconsacrée de Venise ;

Voir aussi 
 

Homonymie